Хвойная — название населённых пунктов в России:

 Хвойная — деревня в Каргапольском районе Курганской области, упразднена в 2007 г.
 Хвойная — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Хвойная — посёлок городского типа в Новгородской области, административный центр Хвойнинского района.
 Хвойная — железнодорожная станция в Новгородской области Хвойнинского района.

См. также 
 Хвойная волнянка
 Хвойная Поляна
 Хвойная улица